Korona steht für:

 Korona (Sonne), äußere Schicht der Atmosphäre der Sonne
 Korona (atmosphärische Optik), durch Wassertropfen in der Erdatmosphäre hervorgerufene farbige Ringe um Mond oder Sonne
 Korona (Band), deutsche Nu-Metal-Band (ab 1998)
 Korona Kielce, polnischer Fußballklub in Kielce
 Korona, ringartige Leuchterscheinung einer Koronaentladung
 Korona, eine der vier verschiedenen Formen von Polarlichtern, siehe Polarlicht #Formen
 Korona, Heilige des 2. Jahrhunderts, siehe Corona (Heilige)
 Korona, Erdbeersorte, siehe Gartenerdbeere #Sorten
 Korona, Forschungsschiff der Hochschule Konstanz, siehe Solgenia #Das Vorgängerschiff, die Korona
 Korona, ehemalige Münze und Währungseinheit der österreichisch-ungarischen Krone

Ort:
 Korona (Passau), Pfarrdorf in Passau, Bayern

Person:
 Kevin Korona (* 1988), deutscher Bobsportler und Leichtathlet

Siehe auch:

 Corona (Begriffsklärung)
 Koruna (Begriffsklärung)
 Korana (Fluss in Kroatien)